Saalfrank  ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Saalfrank (* 1970), deutscher Kulturmanager und Musikwissenschaftler
 Ernst Saalfrank (1939–2015), deutscher Fußballspieler
 Hermann Saalfrank (19. Jhd.– nach 1920), deutscher Kameramann
 Horst Saalfrank (1922–2014), deutscher Kulturfunktionär, Redakteur, Kommunalpolitiker und Heimatforscher
 Katharina Saalfrank (* 1971), deutsche Pädagogin
 Marie-Kathrin Saalfrank (* 1987), deutsche Künstlerin
 Rolf Saalfrank (* 1940), deutscher Chemiker